Barshay ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew E. Barshay (* 1953), US-amerikanischer Historiker
 Richie Barshay (* 1983), US-amerikanischer Jazzmusiker